Рогалево — название населённых пунктов в России:

 Рогалево — деревня в Вашкинском районе Вологодской области.
 Рогалево — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Рогалево — село в Ордынском районе Новосибирской области.
 Рогалево — деревня в Оленинском районе Тверской области.
 Рогалево — посёлок в муниципальном образовании «Город Кедровый» Томской области.
 Рогалево — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.